Округ Питт () расположен в США, на востоке штата Северная Каролина. Официально образован в 1760 году и назван в честь графа Уильяма Питта-старшего — премьер-министра Великобритании. Один из быстрорастущих центров штата, в округе наблюдается значительный рост населения с 1990 года. В 2000 году население округа было 133,798, в 2006 году — 145,619.. Окружным центром является город Гринвилл.

История 
Округ был образован в 1760 году из округа Боферт и назван в честь  графа Уильяма Питта-старшего — Государственного секретаря южных департаментов и лидера Палаты общин Великобритании, который позже стал премьер-министром Великобритании.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа составляет 1 696 км², из которых 1,688 км² — суша, 8 км² (0.49%) — водная поверхность.

Районы 
Округ разделён на 17 районов.

Соседние округа 

 Мартин — северо-восток
 Боферт — восток
 Крейвен — юго-юго-восток
 Ленуар — юго-юго-запад
 Грин — юго-запад
 Уилсон — запад
 Эджкам — северо-запад

Демография

Города 

 Эйден
 Бетел
 Фолкленд
 Фармвилл
 Фаунтин
 Гринвилл
 Грифтон
 Гримсленд
 Симпсон
 Стоукс
 Винтервилл

Образование 
Образовательную систему округа составляют следующие учреждения:
 Восточно-Каролинский университет
 Коммунальный колледж округа Питт

Транспорт 
Округ Питт расположен в 20 милях к востоку от Interstate 95, самого крупной автомагистрали США. Местный аэропорт Питт-Гринвилл обеспечивает ежедневные полёты в Международный аэропорт Шарлотт-Дуглас. Обслуживается компанией US Airways.

Основные транспортные магистрали, проходящие через округ: US 264, US 264 Bypass, US 258, NC 11, US 13, NC 33, NC 43, and NC 903.

Примечания

Ссылки 
 Округ Питт. Комиссия по развитию.  
 Округ Питт, официальный сайт  

Округа Северной Каролины